Рафаел Надал је у финалу победио браниоца титуле Новака Ђоковића у два сета, резултатом7–6(7–2), 6–2. Ово је била Надалова 5. титула у сезони и 36. титула каријере. Такође је ово била 4. титула у Риму које је још освојио 2005, 2006 и 2007 године.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
Главни жреб
Квалификациони жреб

 
Међународно првенство Италије у тенису 2009.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно